Longitudine se poate referi la:
Longitudine geografică, una dintre coordonatele geografice ale unui punct de pe Pământ
Longitudine ecliptică, una din coordonatele ecliptice ale unui punct de pe sfera cerească
Longitudine geomagnetică, unghiul diedru format de planul meridianului geomagnetic, ce trece prin punctul dat de intersecția suprafeței Pământului cu planul meridianului geomagnetic ce trece prin polul geografic.

Dezambiguizare